Jarše steht für folgende geografische Objekte in Slowenien:

 Jarše (Ljubljana), Stadtbezirk von Ljubljana
 Jarše, Ortschaft in der Gemeinde Zagorje ob Savi
 Spodnje Jarše (deutsch Unterjarsche), Ortschaft in der Gemeinde Domžale
 Srednje Jarše (deutsch Jarsche), Ortschaft in der Gemeinde Domžale
 Zgornje Jarše (deutsch Oberjarsche), Ortschaft in der Gemeinde Domžale